SMS „Albatross” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od ptaka morskiego – albatrosa:
 SMS „Albatross” – niemiecka kanonierka typu Albatross z lat 70. XIX wieku
 SMS „Albatross” – niemiecki krążownik minowy typu Nautilus z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich